Топ-50 — рейтинг суперкомпьютеров СНГ, созданный НИВЦ МГУ и МСЦ РАН в декабре 2004 года по аналогии с общемировым рейтингом TOP500. Основой для рейтинга являются результаты исполнения теста Linpack (HPL), решающего большие СЛАУ методом LU-разложения. Список строится на основании данных, присланных организаторам списка. Обновление списка происходит два раза в год, весной и осенью, со сдвигом в 1 квартал относительно TOP500. Очередная редакция рейтинга объявляется научных конференциях: «Суперкомпьютерные дни в России» и «Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ)».

История 
В связи с тем, что общемировой рейтинг Top500 недостаточно точно отражал состояние отрасли высокопроизводительных вычислений в России и действительное положение вещей на российском рынке, в декабре 2004 года совместными усилиями российской компании «Т-Платформы», МСЦ Российской Академии наук и Научно-исследовательского вычислительного центра (НИВЦ) МГУ им. М. В. Ломоносова был создан рейтинг Топ-50 самых мощных суперкомпьютеров России и СНГ. Так же, как и в случае с TOP500, в основу рейтинга Топ-50 лёг тест Linpack, отражающий скорость решения системы линейных уравнений.

Поскольку непременным условием участия в рейтинге является наличие открытой информации о системе, некоторые российские суперкомпьютеры в него попадали. Так, в 2011 году первую позицию в Топ-50 занял суперкомпьютер «Ломоносов», созданный компанией «Т-Платформы» в 2009 году, пиковая производительность которого после модернизации достигла 510 Тфлопс, в то время как в рейтинг не был включён суперкомпьютер, установленный в Саровском ядерном центре (РФЯЦ ВНИИЭФ), производительность которого, по сообщению представителя госкорпорации «Росатом», составила 780 Тфлопс. При этом в «Росатоме» заявили, что не планируют подавать свою систему ни в Топ-50, ни в Топ-500.

Статистика 

Суммарная производительность для первых 5 в марте 2015 года составляла 4 ПФлопс (на тестах Linpack) и 6,2 ПФлопс (теоретическая пиковая, которую могло бы обеспечить оборудование), а в 33 редакции рейтинга (сентябрь 2020 года) — 12 ПФлопс и 17 ПФлопс, соответственно. Суммарную производительность всех систем, попавших в рейтинг, в марте 2015 года составляла 6,8 ПФлопс (тест linpack) и 10,8 ПФлопс (пиковая), а в сентябре 2020 года — 19,6 ПФлопс и 29,9 ПФлопс, соответственно. Тридцать третья редакция списка Тор50 продемонстрировала небольшое падение производительности суперкомпьютеров России.

Лидер российского рейтинга, Червоненкис во всемирном рейтинге Top500 от ноября 2022 года занимает 25 место в мире.

Россия 

&ast; Червоненкис, Галушкин, Ляпунов - фамилии выдающихся советских и российских ученых.

&ast;&ast; Кристофари - владелец первой Сберегательной книжки в истории России.

Суперкомпьютер Национального центра управления обороной России, имеющий производительность на уровне 16 петафлопс и по утверждению компетентных лиц являющийся самым мощным военным суперкомпьютером в мире, не участвует в рейтинге Top500. Тем не менее по факту на ноябрь 2021 года является третьим по производительности суперкомпьютером в России.

Рейтинг

См. также 
 ТОП50
 Top500
 China TOP50 (China Software Industry Association)

Примечания

Ссылки 
 TOP 50 | Суперкомпьютеры — сайт проекта

Суперкомпьютеры России
Рейтинги